Кюри́ () — французская фамилия.

Известные носители 
 Кюри, Диана (род. 1948) — французский режиссёр, сценарист, актриса и продюсер.
 Кюри, Ева Дениза (1904—2007) — французская и американская писательница; дочь Пьера и Марии Кюри.
 Кюри, Жак (1856—1941) — французский физик; брат Пьера Кюри.
 Кюри, Пьер (1859—1906) — французский физик; лауреат Нобелевской премии по физике; муж Марии Кюри.
 Склодовская-Кюри, Мария (1867—1934) — французский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по физике и химии; жена Пьера Кюри.

Другое 
 Кюри — единица измерения радиоактивности, названная в честь Пьера Кюри и Марии Склодовской-Кюри.
 Точка Кюри (температура Кюри) — температура фазового перехода, например, из ферромагнитного состояния в парамагнитное; названа в честь Пьера Кюри.
 Закон Кюри — описывает зависимость намагниченности парамагнетиков от температуры и приложенного магнитного поля.
 Постоянная Кюри — характеристика парамагнетика, входящая в закон Кюри.
 Закон Кюри — Вейса — описывает магнитную восприимчивость ферромагнетика в области температур выше точки Кюри.
 Кюри — кратер на обратной стороне Луны, назван в честь Пьера Кюри.
 Кюри — ударный кратер на Марсе диаметром более 100 км с координатами 29,1° с. ш. и 4,8° з. д., назван в честь Пьера Кюри.
 Институт Кюри (Париж) — один из ведущих научных институтов в области биофизики, молекулярной биологии и онкологии.
 Центр Кюри — онкологический институт имени Марии Склодовской-Кюри в Варшаве.
 Кюри — персонаж компьютерной игры Fallout 4.